Radvány, keresztnév

Földrajz
Csilizradvány (Čiližská Radvaň), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Dunaszerdahelyi járás
Dunaradvány (Radvaň nad Dunajom), Szlovákia, Nyitrai kerület, Komáromi járás
Füzérradvány, Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Izbugyaradvány (Vyšná Radvaň), Laborcradvány része, Szlovákia, Eperjesi kerület, Mezőlaborci járás
Laborcradvány (1899-ig Horbok-Radvány, Radvaň nad Laborcom, korábban Nižná Radvaň), Szlovákia, Eperjesi kerület, Mezőlaborci járás
Pusztaradvány, Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Püspök-Radvány, Cséffa (Cefa) része, Románia, Bihar megye
Radvány (Radvaň), Besztercebánya része, Szlovákia, Besztercebányai kerület, Besztercebányai járás
Tapolyradvány (Radvanovce), Szlovákia, Eperjesi kerület, Varannói járás